Haverschmidt ist der Familienname folgender Personen: